Rigel est le nom traditionnel de l'étoile Beta Orionis.

Patronyme 

 Henri Jean Rigel (1772-1852), compositeur français.
 Henri-Joseph Rigel (1741-1799), compositeur français.
 Michel Rigel (né en 1950), peintre, graveur, lithographe et sculpteur français.

Personnage de fiction 
 Rigel (personnage), personnage secondaire du dessin animé Goldorak.

Autre 
 Rigel est le nom d'un cotre-maquerautier, classé monument historique, au port de Binic
 Rigel (essai nucléaire) est le nom de code de l'essai nucléaire français du , une  bombe de 125 kilotonnes tirée sur barge dans le lagon de Fangataufa
 Rigel III, un ferry exploité par la compagnie grecque Ventouris Ferries.